

Patronyme 

 Adrienne Faguet (née en 1806), peintre française ;
 Auguste Faguet (1826-1900), illustrateur français ;
 Huguette Faget (née en 1922), actrice française ;
 Hervé Faget (né en 1965), escrimeur français ;
 Jacques Faget de Baure (1755-1817), juriste, homme politique et historien français ;
 Jean Faget (né en 1923), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Faget (-), capitaine de navire et négociant français ;
 Louis Faget (1861-1931), exploitant agricole et un homme politique français ;
 Maxime Faget (1921-2004), ingénieur américain qui a travaillé dans les domaines de l'aéronautique et de l'astronautique ;
 Paul de Faget (vers 1608-1688), ecclésiastique français et agent général du clergé ;
 Paul de Faget de Casteljau (1930-2022), mathématicien et physicien français.

Toponyme 

 Faget, ancienne commune française du département des Pyrénées-Atlantiques ;
 Faget-Abbatial, commune française du département du Gers ;
 Le Faget, commune française du département de la Haute-Garonne.

Entreprise 
 Faget & Varnet, entreprise de carrosseries automobiles.